La Celle ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

La Celle (Allier) im Département Allier
La Celle (Cher) im Département Cher
La Celle (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme
La Celle (Var) im Département Var

mit Namenszusatz:
La Celle-Condé im Département Cher
La Celle-Dunoise im Département Creuse
La Celle-en-Morvan im Département Saône-et-Loire
La Celle-Guenand im Département Indre-et-Loire
La Celle-les-Bordes im Département Yvelines
La Celle-Saint-Avant im Département Indre-et-Loire
La Celle-Saint-Cloud im Département Yvelines
La Celle-Saint-Cyr im Département Yonne
La Celle-sous-Chantemerle im Département Marne
La Celle-sous-Gouzon im Département Creuse
La Celle-sous-Montmirail im Département Aisne
La Celle-sur-Loire im Département Nièvre
La Celle-sur-Morin im Département Seine-et-Marne
La Celle-sur-Nièvre im Département Nièvre

Siehe auch:
La Selle
Celle (Begriffsklärung)
Celles
Selles